Evolução é uma Coisa é o segundo álbum de estúdio lançado pelo grupo de rap RZO. Foi gravado em parceria com a Warlok Records e distribuído pela primeira vez em 2003. Contém 20 faixas, descritas mais abaixo:

Faixas
Intro   part. Dina Di
 És Forte
 Pirituba Parte II
 Nessa Estrada (Na BR)
Pelo Amor   part. DBS & A Quadrilha
 Rap é o Som   part. Calado
 DJ Cia
 A Blazer   part. NegroUtil
 Interlúdio    part. Dexter 
 Super Star  
 O Mensageiro   part. Lakers E Pá
 Rolê Na Vila
 Quem Não é Cabelo Voa
 Vários Manos
 Tempestade   part. Consciência Humana
 Interlúdio
 Ti, Ti, Ti   part. Sabotage 
 A Folha Voa
 Luta Cansativa (Negra Li)
 Só Favela

Álbuns de 2003
Álbuns de RZO